El Masters de Cincinnati 2014, anomenat oficialment Western & Southern Open 2014, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 113a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 17 d'agost de 2014 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar per sisena ocasió a Cincinnati i va guanyar el tercer títol de l'any. La tennista local Serena Williams va guanyar el seu cinquè títol de l'any. Els germans estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar per cinquena vegada aquest torneig i van guanyar el seu 99è títol com a parella.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014